Карл цу Вид (полное имя — Фридрих Август Вильгельм Максимилиан Карл Фюрст цу Вид; 27 октября 1961, Нойвид, ФРГ — 12 марта 2015, Нойвид, ФРГ) — 8-й титулярный князь Вид (с 2000 года).

Ранняя жизнь 
Родился в городе Нойвид (ФРГ). Второй сын Фридриха Вильгельма цу Вида (1931—2000), 7-го принца Вида (1945—2000), от первого брака с принцессой Гудой Вальдек-Пирмонтской (род. 1939), дочери наследного принца Йозиса Георга Вальдек-Пирмонта (1896—1967) и его жены герцогини Альтбурги Ольденбургской (1903—2001), дочери Фридриха Августа II, великого герцога Ольденбургского.

По отцовской линии он является потомком королей Вильгельм II Вюртембергского, Вильгельма I Голландского и Фридриха-Вильгельма III Прусского. По материнской линии его предками были Георг Виктор (князь Вальдек-Пирмонтский), Фридрих Франц II (великий герцог Мекленбург-Шверина) и великий герцог Пётр II Ольденбургский.

Хотя его полное имя — Максимилиан Фридрих Август Вильгельм Карл, он известен прежде всего по последнему из них, «Карл».

Брак и дети 
26 апреля 1998 года в Бирштайне он женился на принцессе Изабелле Софии Габриэле фон Изенбург (род. 26 апреля 1973, Франкфурт-на-Майне), второй дочери Франца Александра фон Изенбурга (род. 1943), 3-го князя фон Изенбурга (с 1956 года), и его жены, графини Елизаветы фон фон Саурма цу дер Елчи (род. 1941). Сестра Изабеллы София — Екатерина фон Изенбург (род. 1971), жена с 2004 года принца Мартина Карла Амадео, эрцгерцога Австрийского (род. 1959).

Супруги имеют четырёх детей:

 Максимилиан, 9-й титулярный князь Вид (род. 10 августа 1999)
 Принц Фридрих Вильгельм Вид (род. 9 мая 2001)
 Принцесса Мария Елизавета Вид (род. 29 марта 2003)
 Принцесса Луиза Вид (род. 2 ноября 2004)

Карл цу Вид проживал с семьей в замке Нойвид, в то время как другие члены его семьи проживали в замке Рункель.

Князь Вид 
28 августа 2000 года в Канаде скончался князь Фридрих Вильгельм цу Вид, отец Карла. Должность князя Вида и главы рода должен был унаследовать его старший брат Александр (род. 1960), но он 4 октября 2000 года официально отказался от своих прав на титул. Новым (8-м) князем цу Вид стал Карл.

Карл цу Вид находился в линии наследования британского престола, являясь потомком принцессы Августы Великобританской, дочери принца Фредерика Уэльского (сына короля Великобритании Георга II.

Титулы и стили 
 27 октября 1961 — 4 октября 2000 — Его Светлость Принц Карл Вид
 4 октября 2000 — 12 марта 2015 — Его Светлость Князь Вид.

Ссылки 
 thePeerage.com — Friedrich August Maximilian Wilhelm Carl Fürst zu Wied
 Genealogics — Leo van de Pas — Carl, 8.Fürst zu Wied
 Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Bd. XIX, 2011.

Князья цу Вид